Ни́на Стоя́нович (; ) — сербская профессиональная теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Спортивная карьера

2016 
Стоянович дебютировала в основной сетке турнира WTA на Открытом чемпионате Тяньцзиня 2016 года, пройдя через квалификацию, но проиграла в первом круге Магде Линетт.

2017 
В январе Стоянович одержала свою первую победу в основной сетке WTA. Она прошла через квалификацию в основную сетку Открытого чемпионата Шэньчжэня, победив пятую сеяную и 28-ю ракетку мира Тимею Бабош в первом круге и Унс Джабир во втором круге. Затем в четвертьфинале она проиграла 52-й ракетке мира, будущей победительнице турнира, Катерине Синяковой. 

В апреле вместе с Ириной Хромачёвой проиграли в полуфинале турнира в Боготе паре Вероника Сепеде Ройг/Магда Линетт. 

Она дошла до трех финалов WTA в парном разряде с тремя разными партнерами. В мае вместе с Мариной Заневской они пробились в финал турнира в Рабате (Марокко), но проиграли паре Тимея Бабош/Андреа Главачкова в решающем тай брейке. В полуфинале того же турнира была обыграна пара Барбора Крейчикова/Алла Кудрявцева. В июле вместе с Викторией Голубич вышли в финал турнира в Гштаде (Швейцария), но проиграли паре Кики Бертенс/Юханна Ларссон. Стоит отметить, что в полуфинале того же турнира они обыграли российскую пару Анна Калинская/Евгения Родина в двух сетах. В октябре вместе с Далилой Якупович пробились в финал турнира в Тяньцзине (Китай), но проиграле паре Сара Эррани/Ирина Камелия-Бегу.

2018-2019 
Пропустив практически весь сезон 2018 и начало 2019 сезона, Стоянович вернулась на корт в апреле и сразу через квалификацию пробилась в основную сетку а затем и в четвертьфинал турнира WTA в Нюрнберге. Она победила четвертую сеяную и 53-ю ракетку мира, Элисон Риск. Затем 72-ю ракетку мира, Сару Соррибес Тормо. В четвертьфинале она проиграла румынке Соране Кирстя. В июле она вышла в четвертьфинал на Открытом чемпионате Балтики, где ее переиграла Бернарда Пера. В парном разряде на том же турнире она вместе с канадкой Шэрон Фичмен выиграла титул, обыграв пару Галина Воскобоева/Елена Остапенко. В октябре она выиграла турнир ITF Women's Circuit Internationaux Féminins de la Vienne, в финале победив Людмилу Самсонову в двух сетах.

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (17)

Победы (9) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (8)

Финалы турниров WTA в парном разряде (6)

Победы (2) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров ITF в парном разряде (33)

Победы (23)

Поражения (10)

Примечания

Ссылки 
 Профиль WTA
 Профиль ITF
Профиль на сайте Кубка Федерации

Теннисисты Сербии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2020 года